Берг:

Прізвище 
 Берг Аксель Іванович — радянський радіотехнік, академік, інженер-адмірал.
 Берг Альбан — австрійський композитор, один з представників нововіденської школи.
 Берг Білл — канадський хокеїст.
 Берг Діана Олегівна — українська громадська діячка, засновниця маріупольської артплатформи «Тю», організаторка руху «Донецьк — це Україна», дизайнерка.
 Ернст фон Берг — німецький землевласник та ботанік.
 Закаріас Берг — шведський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Берг Ісай Давидович — працівник НКВС, вважається винахідником «душогубок» — прототипу газових камер.
 Берг Костянтин Федорович — російський актор
 Берг Лев Семенович — (*14 березня 1876, Бендери — †24 липня 1950) — російський радянський географ та біолог.
 Берг Микола Васильович — (* 5 квітня 1823, Москва; † 28 червня 1884, Варшава) — російський письменник, перекладач і журналіст.
 Берг Петро Іванович — 
 Берг Патрік — норвезький футболіст.
 Отто Карл Берг (, 1815–1866) — німецький ботанік та фармаколог.

Топоніми

Берг-ім-Драуталь — громада в землі Каринтія

Кольмар-Берг — місто в Люксембурзі

Берг (Арвайлер) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Берг (Баден-Вюртемберг) — громада, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг
 Берг (Верхня Франконія) — громада, розташована в землі Баварія
 Берг (Верхній Пфальц) — громада, федеральна земля Баварія
 Берг (Верхня Баварія) — громада, федеральна земля Баварія
 Берг (Гермерсгайм) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Берг (Рейн-Лан) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Берг (Арвайлер) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

 Берг-ім-Гау — громада, федеральна земля Баварія
 Берг-ім-Драуталь — громада, федеральна земля Баварія
 Вайзенгайм-ам-Берг — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Бобенгайм-ам-Берг — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Пренцлауер-Берґ — район Берліна.

Берг (Нор) — муніципалітет у департаменті Нор
 Берг-сюр-Самбр — муніципалітет у департаменті Ена

Берг — громада в кантоні Санкт-Галлен
 Берг — громада в кантоні Тургау
 Берг-ам-Ірхель — муніципалітет у Швейцарії

Берг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції

Інше 
 Берг (герцогство) — держава, що входила до складу Священної Римської імперії і знаходилася в Рейнській області
 Берг-колегія — орган управління гірничорудною промисловістю в Росії; заснована в 1719

Див. також 
 4528 Берґ — астероїд.

Німецькі прізвища
Шведські прізвища